Bykanovo (district Obojanski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Bykanovo (district Oktjabrski) - dorp in de Russische oblast Koersk

 Zie ook
 Vladislav Bykanov - Israëlische shorttracker